Jindong bezeichnet:

 Jindong (金东区), Stadtbezirk von Jinhua in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jindong (Qiyang) (金洞镇), Großgemeinde im Kreis Qiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Jindong (Liangdang) (金洞乡), Gemeinde im Kreis Liangdang in der chinesischen Provinz Gansu
 Jindong (Lizhou) (金洞乡), Gemeinde im Stadtbezirk Lizhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jindong (Qianjiang) (金洞乡), Gemeinde im Stadtbezirk Qianjiang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Jindong (Nang) (金东乡), Gemeinde im Kreis Nang im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China